

Patronyme 

 Pierre-Martin de La Martinière (1634-1676?), explorateur et médecin français ;
 Antoine-Augustin Bruzen de La Martinière (1683-1746), historien français ;
 Germain Pichault de La Martinière (1697-1783), premier chirurgien de Louis XV et de Louis XVI ;
 Françoise-Albine Puzin de La Martinière Benoist (1730-1795), écrivaine française ;
 Joseph Hugues Boissieu La Martinière (1758-1788), botaniste et biologiste français ;
 Jean Baptiste Joseph Breton de La Martinière (1777-1852), sténographe judiciaire français ;
 Édouard Tirel de la Martinière (1849-1918), homme politique français ;
 Joseph de La Martinière (1908-2003), prêtre-résistant, déporté NN, historien de la déportation ;
 Dominique de La Martinière (1927-2002), personnalité française du monde des affaires et de la politique ;
 Gérard de La Martinière (1943-), personnalité française du monde des affaires ;
 Hervé de La Martinière (1947-), éditeur français, PDG des éditions de La Martinière

Toponyme 

 Canal de la Martinière, canal longeant la Loire et situé en Loire-Atlantique ;
 Fort-de-la-Martinière, fort situé au Canada ;
 Saint-Léger-de-la-Martinière, commune française, située dans le département des Deux-Sèvres.

Autres 

 La Martinière Groupe, un groupe d'édition français qui a été créé en 1992 par Hervé de La Martinière ;
 La Martinière jeunesse, éditions jeunesse dépendant du même groupe.

 Écoles de La Martinière, établissements scolaires créés en Inde et à Lyon à la demande de Claude Martin :
 Lycée La Martinière Diderot, lycée d'enseignement généraliste et technologique situé à Lyon  ;
 Lycée La Martinière Duchère, lycée d'enseignement généraliste et technologique situé à Lyon  ;
 Lycée La Martinière Monplaisir, lycée d'enseignement généraliste et technologique situé à Lyon  ;
 La Martinière de Lucknow, école d'élite indienne située à Lucknow ;
 La Martinière de Calcutta, école d'élite indienne située à Calcutta.

Voir aussi
 
 
 Alphonse de Lamartine